Angerhöfer oder Angerhoefer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Angerhöfer (* 1964), deutscher Musiker
 Ute Angerhoefer (* 1937), deutsche Pädagogin

Siehe auch:
 Angerhofer